Сиротинский — русская фамилия; имеет женскую форму . Известные носители:

 Сиротинский, Евгений Владимирович (род. 1919) — советский гребец.
 Сиротинский, Леонид Иванович (1879—1970) — доктор технических наук, профессор, основатель московской научной школы техники высоких напряжений.
 Сиротинский, Сергей Сергеевич (1911—1989) — советский контр-адмирал.

